360 (триста шестьдесят) может означать:

  — число
 360 год до н. э.
 360 год
 360° — окружность (см. тж. Оборот (единица измерения))

Электроника, интернет 
 Xbox 360 — игровая приставка.
  — китайская компания, занимающаяся интернет-безопасностью.
 360 Total Security — антивирус
 360 Extreme Explorer — браузер
 Norton 360 — пакет безопасности.
 IBM System/360 — семейство компьютеров.
 Yahoo! 360° — социальная сеть и портал для личного общения.

Музыка 
  (наст. имя Мэттью Джеймс Колуэлл; род. 1986) — австралийский рэпер.
  — концертный тур (2009—2011) группы U2.

Телевидение 
 360° — российский телеканал.
  — турецкий телеканал.
  — американское новостное шоу (2003 — )

Транспорт 
 Нгонпинг 360 — канатная дорога в Гонконге.
 Short 360 — британский самолёт.
Автомобили
 Ferrari 360 — итальянский автомобиль.
 Mitsubishi 360 — японский автомобиль.
 Volvo 360 — шведский автомобиль.
  — японский автомобиль.

См. также 
 Калейдоскоп любви (в оригинале — 360) — фильм 2011 года (Франция, Великобритания, Австрия, Бразилия).
 Метод 360 градусов — метод оценки персонала.
 Circle-Vision 360° — кинематографическая система.
 Шар Рубика (также широко известен под названием Рубик 360) — трёхмерная механическая головоломка.
 360° (значения)